Эгберт (Эб) ван дер Клюфт (; 23 мая 1889, Амстердам — 5 июля 1970, там же) — нидерландский футболист, игравший на позиции защитника, выступал за амстердамский клуб «Блау-Вит».

В составе сборной Нидерландов сыграл четыре матча — дважды был капитаном команды.

Ранние годы 
Эгберт ван дер Клюфт родился 23 мая 1889 года в Амстердаме. Он был четвёртым из семи сыновей Герта ван дер Клюфта и его жены Янтье Югес. Отец был родом из , работал маляром, а мать родилась в Леке в провинции Гронинген.

Карьера 
Эб ван дер Клюфт начинал играть в футбол в амстердамском клубе «Свифт», который позже был переименован в «Холланд». В 1907 году эта команда объединилась с «Викторией» и получила название «Блау-Вит». Ван дер Клюфт, игравший на позиции защитника, выступал за этот клуб на протяжении 17 лет и более 10 лет был капитаном команды. Последнюю игру за «Блау-Вит» он сыграл 11 мая 1924 года против клуба ХВВ.

В 1920 году ван ден Клюфт был включён в состав сборной Нидерландов на Олимпийские игры в Антверпене, но так и не сыграл на турнире. Впервые Эб сыграл за сборную в возрасте 32 лет. Его дебют состоялся 12 июня 1921 года в товарищеском матче против сборной Дании. В общей сложности он сыграл четыре матча за сборную — в двух последних выводил команду в качестве капитана.

Личная жизнь 
Эб женился в возрасте двадцати шести лет — его избранницей стала Анна София Стейгер, которая была старше него на один год. Их брак был зарегистрирован 30 декабря 1915 года в Амстердаме. В ноябре 1916 года у них родился первый сын, а в январе 1920 года второй. В июне 1937 года супруги развелись.

Источники

Ссылки 
 Статистика на сайте voetbalstats.nl 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Блау-Вит»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года